Prats kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Prats-du-Périgord, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Prats-de-Carlux, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine,